Xianglong (zu chinesisch "Fliegender Drache) ist

 der Gattungsname eines ausgestorbenen, gleitfähigen Schuppenkriechtieres aus Chinas Unterkreide, siehe Xianglong zhaoi
 eine Großgemeinde des Stadtbezirkes Hechuan der südwestchinesischen Stadt Chongqing, siehe Xianglong (Großgemeinde)
 den Nachnamen des chinesischen Schriftstellers Zhang Xianglong.